Die Boxkämpfe im Schwergewicht bei den Olympischen Sommerspielen 1936 in Berlin fanden vom 10. bis 15. August in der Deutschlandhalle statt.

Wettkampfverlauf 
Traditionell bildeten die Schwergewichtskämpfe den Höhepunkt des Boxwettbewerbe. Das Teilnehmerfeld, das aus 17 Kämpfern bestand, war hochkarätig besetzt. Ein Favorit auf den Olympiasieg war der Belgier Albert Robbe, der von einer amerikanischen Zeitung beschrieben wurde, als würde er zu drei Vierteln kämpfen wie ein Tiger und zu einem Viertel wie Jack Dempsey. Jedoch unterlag er bereits in seinem ersten Kampf dem Ungarn Ferenc Nagy, woraufhin die Zeitung die Beschreibung „stinkt wie ein Gorgonzola-Käse“ umformulierte. Mit dem US-Amerikaner Art Oliver, der als Sparringspartner von Joe Louis gedient hatte, schied ein weiterer Titelanwärter bereits in seinem ersten Kampf aus. Sein Gegner war der junge Schwede Olle Tandberg

Für eine Aufsehen sorgte der Trainer des Österreichers Karl Lutz. Nachdem die Punktrichter seinen Gegner Ernst Toussaint aus Luxemburg zum Sieger erklärten, lief der Trainer um den Ring und riss sich aus Protest gegen das Urteil ein großes Büschel Haare aus.

Der deutsche Meister Herbert Runge besiegte in seinem Erstrundenkampf den Tschechoslowaken Rudolf Kus durch K.O. in Runde eins. Im Achtelfinale konnte er mit einem hart umkämpften Sieg nach Punkten den Briten Anthony Stuart aus dem Turnier nehmen und erreichte später kampflos das Finale, da sein Halbfinalgegner Nagy aus Ungarn verletzungsbedingt nicht antreten konnte. Im Finale stand Runge schließlich dem Argentinier Guillermo Lovell gegenüber. Der Finalkampf verlief in der ersten Runde sehr ausgeglichen. Gegen Ende der zweiten Runde ging Lovell nach einem Treffer zu Boden, wurde jedoch durch das Läuten der Glocke vor einem K.O. bewahrt. Runge behielt die Oberhand und sicherte sich den Olympiasieg. Erling Nilsen, der im Halbfinale dem Argentinier unterlegen war, sicherte sich Bronze, da auch zu diesem Kampf Nagy nicht antreten konnte.

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse (englisch)

Schwergewicht